Gregor Bochmann ist der Name folgender Personen:

* Gregor von Bochmann (Maler) (1850–1930), deutsch-baltischer Maler und Zeichner
 Gregor von Bochmann der Jüngere (1878–1914), deutscher Bildhauer
 Gregor von Bochmann (Informatiker) (* 1941), kanadischer Informatiker und Hochschullehrer